Hans Peter Nordström (né le  à Munkfors en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace devenu entraîneur. Il évoluait au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au IFK Munkfors, il débute dans la Division 2 en 1989. Il découvre l'Elitserien en 1994 avec le Leksands IF. Il remporte le Trophée Le Mat à cinq reprises en 1997, 1998, 2002, 2008 et 2009 avec le Färjestads BK. Il est choisi au troisième tour en soixante-dix-huitième position par les Bruins de Boston lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1998. Il part alors en Amérique du Nord, joue deux matchs dans la Ligue nationale de hockey avec les Bruins et est assigné aux Bruins de Providence de la Ligue américaine de hockey. Il rentre à Karlstad au cours de cette saison 1998-1999. Il met un terme à sa carrière de joueur en 2010 après une dernière saison avec Leksand.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international. Il est champion du monde en 1998, médaillé d'argent en 2003 et de bronze en 1999.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1989-1990|| IFK Munkfors|| Division 2|| 21|| 2|| 1|| 3|| 8|| || || || || 
|-
| 1990-1991|| IFK Munkfors|| Division 2|| 32|| 10|| 18|| 28|| 20|| || || || || 
|-
| 1991-1992|| IFK Munkfors|| Division 2|| 31|| 12|| 20|| 32|| 42|| || || || || 
|-
| 1992-1993|| IFK Munkfors|| Division 2|| 35|| 19|| 11|| 30|| 44|| || || || || 
|-
| 1993-1994|| IFK Munkfors|| Division 2|| 31|| 17|| 26|| 43|| 87|| || || || || 
|-
| 1994-1995|| IFK Munkfors|| Division 1|| 21|| 8|| 17|| 25|| 30|| || || || || 
|-
| 1994-1995 || Leksands IF|| Elitserien|| 13|| 1|| 0|| 1|| 0|| || || || || 
|-
| 1995-1996|| Färjestads BK || Elitserien|| 40|| 6|| 5|| 11|| 36|| 8|| 0|| 3|| 3|| 12
|-
| 1996-1997|| Färjestads BK || Elitserien|| 44|| 9|| 5|| 14|| 32|| 14|| 1|| 2|| 3|| 6
|-
| 1997-1998|| Färjestads BK || Elitserien|| 45|| 6|| 19|| 25|| 46|| 12|| 5|| 7|| 12|| 8
|-
| 1998-1999|| Bruins de Boston|| LNH|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| Bruins de Providence|| LAH|| 13|| 2|| 1|| 3|| 2|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| Färjestads BK || Elitserien|| 21|| 4|| 4|| 8|| 14|| 4|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 1998-1999|| Färjestads BK || LEH || 2|| 1|| 0|| 1|| 2|| || || || || 
|-
| 1999-2000|| Färjestads BK || Elitserien|| 45|| 8|| 14|| 22|| 48|| 7|| 0|| 3|| 3|| 2
|-
| 2000-2001|| Färjestads BK || Elitserien|| 49|| 7|| 15|| 22|| 59|| 16|| 2|| 6|| 8|| 30
|-
| 2001-2002|| Färjestads BK || Elitserien|| 45|| 5|| 18|| 23|| 56|| 9|| 3|| 3|| 6|| 4
|-
| 2002-2003|| Färjestads BK || Elitserien|| 44|| 13|| 17|| 30|| 59|| 14|| 5|| 5|| 10|| 10
|-
| 2003-2004|| Färjestads BK || Elitserien|| 42|| 11|| 22|| 33|| 30|| 15|| 6|| 7|| 13|| 6
|-
| 2004-2005|| Färjestads BK || Elitserien|| 48|| 11|| 21|| 32|| 56|| 13|| 1|| 3|| 4|| 66
|-
| 2005-2006|| Färjestads BK || Elitserien|| 18|| 6|| 5|| 11|| 16|| 17|| 6|| 8|| 14|| 39
|-
| 2006-2007|| Färjestads BK || Elitserien|| 51|| 26|| 29|| 55|| 58|| 9|| 2|| 4|| 6|| 8
|-
| 2007-2008|| Färjestads BK || Elitserien|| 17|| 2|| 4|| 6|| 4|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| Färjestads BK || Elitserien|| 27|| 6|| 7|| 13|| 14|| 13|| 5|| 6|| 11|| 10
|-
| 2009-2010|| Leksands IF || Allsvenskan || 44|| 15|| 22|| 37|| 24|| -|| -|| -|| -|| -

| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || ||

Références 

Naissance en juillet 1974
Naissance dans le comté de Värmland
Joueur international suédois de hockey sur glace
Entraîneur suédois de hockey sur glace
Champion du monde de hockey sur glace
Choix de repêchage des Bruins de Boston
Joueur du Färjestads BK
Joueur du Leksands IF
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Bruins de Providence
Attaquant de hockey sur glace